Osoby o tym nazwisku:
 Francisco Sagasti – peruwiański polityk
 Ruperto Sagasti – rosyjski piłkarz